27. Mistrzostwa Europy w Badmintonie – zawody organizowane przez Badminton Europe w ramach mistrzostw Europy. Rozegrane zostanie pięć konkurencji w dniach 24–29 kwietnia. Spotkania będą odbywać się w Carolina Marin Sports Hall, natomiast treningi – w Principe de Asturias Sports Hall w Huelvie. Pierwsze treningi odbyły się 22 kwietnia.

Terminarz 
Oficjalny terminarz mistrzostw.

Medaliści

Tabela medalowa

Wyniki

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Występy reprezentantów Polski 
Polskę reprezentować będzie siedmioro uczestników, którzy rywalizację będą toczyć w trzech konkurencjach. Jako pierwsi na hali zaprezentowali się Paweł Śmiłowski i Magdalena Świerczyńska w mikście. W meczu 1/16 finału przegrali z angielską parą i brązowymi medalistami Mistrzostw Świata 2017 Chrisem i Gabrielle Adcockami. W 1/16 finału odpadli Michał Rogalski oraz debel Paweł Prądziński, Jan Rudziński. Natomiast Miłosz Bochat i  Adam Cwalina w grze podwójnej po zwycięstwie nad Duńczykami Magnusem Christensenem, Fredrikiem Kristensenem przegrali w 1/8 finału z rozstawionymi z numerem czwartym Rosjanami Władimirem Iwanowem i Iwanem Sozonowem.

Gra pojedyncza:
Michał Rogalski
1/16 finału:  Jan Ø. Jørgensen 9–21, 15–21

Gra podwójna:
Paweł Prądziński, Jan Rudziński
1/16 finału:  Konstantin Abramow, Aleksandr Zinczenko 13–21, 18–21

Miłosz Bochat, Adam Cwalina
1/16 finału:  Magnus Christensen, Fredrik Kristensen 21–12, 21–12
1/8 finału:  Władimir Iwanow, Iwan Sozonow 19–21, 10–21

Gra mieszana:
Paweł Śmiłowski, Magdalena Świerczyńska
1/8 finału:  Chris Adcock, Gabrielle Adcock 16–21, 10–21

Bibliografia 
 Oficjalna strona Mistrzostw Europy 2018 
 Wyniki pojedynków na oficjalnej stronie BWF

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w badmintonie
2018 w badmintonie
2018 w Hiszpanii
Huelva